Ramblewood – CDP statunitense in New Jersey
Ramblewood – CDP statunitense in Pennsylvania